Asia (scris și ASIA) poate desemna mai multe subiecte.

Geografie
 Asia, unul dintre continentele Pământului
 Anatolia, cunoscută în vechime drept Asia Minor (lat. „Asia mică”), pe atunci provincie a Imperiului Roman

Muzică
 Asia, formație engleză de muzică rock progresiv
 A.S.I.A, formație românească de muzică pop

Alte înțelesuri
 .asia, domeniu de internet de nivel superior